True Romance může být:

 Pravdivá romance (v anglickém originále True Romance) – americký film (1993)
 True Romance (album, Golden Silvers) – album skupiny Golden Silvers (2009)
 True Romance (album, Charli XCX) – album zpěvačky Charli XCX (2013)
 True Romance (album, Estelle) – album zpěvačky Estelle (2015)